Хоружево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хоружево — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Хоружево — деревня в Великолукском районе Псковской области.